Floirac ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Floirac (Charente-Maritime), Gemeinde im Département Charente-Maritime
 Floirac (Gironde), Gemeinde im Département Gironde
 Floirac (Lot), Gemeinde im Département Lot
 Floirac, ehemalige Gemeinde im Département Aveyron, heute Teil der Gemeinde Onet-le-Château

Floirac ist der Name eines Asteroiden:
 (1736) Floirac